Shazam kan avse: 

 Shazam – en serie och seriefigur, se Captain Marvel (DC Comics)
 Shazam (album) – ett album av The Move utgivet 1970
 Shazam (mobilapp) – en mobilapp som kan användas för att identifiera musik och annan media
 Shazam! (film) – en superhjältefilm